Режис — распространённое имя собственное, встречается в виде топонимов и фамилий.
 Режис, Давид (род. 1968) — американский футболист французского происхождения, защитник.
 Режис, Филипп де (1897—1954) — иеромонах, член Общества Иисуса, служил в католической церкви византийского обряда, издатель, журналист, участник Русского апостолата, деятель Русского Зарубежья.
 Режис, Иоанн Франциск (1597—1640) — французский священник Общества Иисуса, признанный святым Римско-католической церковью в 1737 году.

Топоним 
 Педру-Режис — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 См. также 
 Сент-Режис